Гельфер Петро Ісайович (15 травня 1897  — 29 травня 1978 ) — український радянський уролог , доктор медичних наук
 Гельфер Семен Григорович (1924 —  29 вересня 1943) — учасник німецько-радянської війни, Герой радянського союзу (1943).